DNH est un code qui peut signifier :
 .

DNH est un sigle qui peut signifier :
 Dadra et Nagar Haveli, un district du territoire Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu en Inde.